Tissa fou una ciutat de l'interior de Sicília esmentada pels antics autors però de la que no se sap la situació exacta. Era una ciutat dels sículs i sota els romans fou un petit municipi. Encara l'esmenten Plini el vell i Ptolemeu; aquest darrer diu que era propera a Etna, i se suposa que fou l'actual Randazzo.

Ciutats romanes de Sicília